Kalisto Entertainment, société française de développement de jeux vidéo 
 Kalisto, catcheur américain